

História 

A Rádio Clube de Matosinhos Foi uma estação radiofónica que emitiu a partir da cidade de Matosinhos.

Funcionou como "rádio pirata" durante cerca de três anos. Obteve o Alvará em 30 de Março de 1989.

O trio fundador foi Domingos Parker (ideólogo), o jornalista do Jornal de Matosinhos Eduardo Pinto Soares (logística) e Ricardo Peixinho (investidor) e um conjunto de homens e mulheres com ligações à sociedade civil, nomeadamente, João Lourival e Carlos Morais. 

O percurso de "Rádio local ao serviço da música portuguesa, do Concelho de Matosinhos e do Grande Porto", cimentou um enorme capital de prestígio e popularidade, de tal forma que a RCM  foi comummente considerada uma das mais populares do norte do país. 

A Rádio Clube de Matosinhos funcionou em frequência FM para o grande Porto, nos 91.00 MHZ  

O empresário do ramo audiovisual, Luís Montez adquire no
ano 2010, 93% da lendária Rádio Clube de Matosinhos pela
quantia de 23 mil Euros. A rádio viria a fechar portas no dia 09 de Julho de 2010.

Locutores 
Adelino Costa, Alves Pereira, Ângelo Monteiro, António Luís Almeida, Cacilda Oliveira, Carla Alexandra, Elisabete Moreira, Elísio Santos, Fernando Venâncio, Filipe Querido, Florência, Graça Ribeiro, Joaquim Ferreira, José Pedro Rodrigues, José Carlos Oliveira, José João, José Manuel Ribeiro (Janeco), José Martins, José Silva, 
Manuel Monteiro, Maria João, Lara Sá.

Técnicos 
António Paiva 

Fernando Joaquim 

José Manuel (Zezinho)

WEB Rádio     

          
Simbolicamente, dentro de uma nova era digital e passados 10 anos após o seu encerramento, surge no dia 09 de julho de 2020, a Rádio Clube de Matosinhos em formato webrádio.     

O processo de licenciamento para emitir, encontra-se atualmente a ser apreciado junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social.

Ligações externas

Site Antigo
Site Atual

Média do Grande Porto
Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio fundadas em 1989